Behind the Music, serie televisiva statunitense del 1997 in onda su VH1
Behind the Music, album del gruppo musicale svedese The Soundtrack of Our Lives